Deino steht für:
 eine der Töchter des Phorkys und der Ketos, siehe Graien

Deino- oder Dino- (von altgr. für „schrecklich, furchterregend“) steht für:
 taxonomische Vorsilbe für „gefährliche Kreaturen“
 Deinocheirus („schreckliche Hand“)
 Deinococci („furchterregende Beere“)
 Deinogalerix („furchterregender Igel“)
 Deinonychus („schreckliche Klaue“)
 Deinosuchus („furchterregendes Krokodi“)
 Deinotheriidae („schreckliche Tiere“)
 Deinotherium („schreckliches Tier“)
 Dinofelis („Schreckenskatze“)
 Dinosaurier („schreckliche Eidechse“)

Siehe auch:
 Dino